Wiese kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Luka nad Jihlavou, ort, Vysočina,

Tyskland 

 Wiese (Rhen) – biflod till Rhen